Greven steht für:
 Greven, Stadt im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Greven (Granzin), Ortsteil von Granzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Greven (Mecklenburg), Gemeinde Greven, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Greven ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Greven (1897–1973), deutscher Filmproduzent
 Anton Greven (1793–1870), Gründer des Greven’s Adreßbuch-Verlages und des Greven Verlag Köln
 Anton Greven (1810–1838), Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Egbert Greven (1941–2018), deutscher Karikaturist, Grafiker und Galerist
 Hartmut Greven (* 1942), deutscher Biologe und Zoologe
 Hendrik Barend Greven (1850–1933), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker
 Irene Greven (1927–2015), deutsche Verlegerin
 Jochen Greven (1932–2012), deutscher Germanist, Autor, Herausgeber, Verleger, Rundfunkjournalist und Übersetzer
 Johann Wilhelm Greven (1820–1893), deutscher Verleger
 Joseph Greven (1883–1934), deutscher Kirchenhistoriker
 Michael Th. Greven (1947–2012), deutscher Politikwissenschaftler
 Paul Greven (* 1934), deutscher Bildhauer und Maler
 Sigurd Greven (1908–1981), deutscher Verleger
 Wilhelm Greven (1875–1939), deutscher Jurist und Beigeordneter der Stadt Köln

Greven ist der Name folgender Unternehmen:
 Greven’s Adreßbuch-Verlag deutscher Verlag
 Greven Verlag Köln ein deutscher Verlag

Siehe auch:
 Gräven